Леони́д Мехо́нцев: 
 Мехонцев, Леонид Иванович (род. 1955) — советский и российский тренер по боксу;
 Мехонцев, Леонид Яковлевич (1913—1980) — Герой Социалистического Труда.